Palestrina (antiga Praeneste), uma comuna italiana da região do Lácio, província de Roma, em Itália

Diocese de Palestrina, diocese suburbicária de Roma, criada no século IV, em Itália

Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor entre os mais importantes do século XVI

Palestrina (ópera), uma ópera do compositor alemão Hans Pfitzner

Desambiguação